Aquest article conté una llista de capítols de la sèrie d'anime Doraemon en la seva traducció catalana. L'ordenació es basa en la numeració arbitrària de Televisió de Catalunya però es pot consultar també la numeració i títol originals japonesos. Els episodis 1 al 771 corresponen a la sèrie de 1979, mentre que del 772 en endavant corresponen a la sèrie de 2005. Entremig es van incloure varis curtmetratges i migmetratges com episodis, que corresponen amb els episodis 737 al 751.

Els títols en català es corresponen amb els mencionats a la introducció de cada una de les històries. Hi ha casos en què aquesta informació és diferent de la que apareix a la pàgina web de TV3. Consulteu les notes per a més informació.

Llista d'episodis

Episodis censurats i no emesos 
En aquesta secció es recull els episodis que se sap han estat censurats o no distribuïts, ordenats segons la numeració japonesa. Es creu que alguns van ser emesos en la seva estrena però van ser eliminats posteriorment, raó per la qual hi ha episodis amb menys histories del que correspondria. En aquests casos s'ha anotat la seva localització dins la numeració de TV3.

Notes 

Llistes d'episodis de sèries d'anime